Роди Давид Феррейра (; 29 мая 1998 года, Консепсьон) — парагвайский футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за клуб «Гуарани» (Асунсьон).

Биография 
Феррейра является воспитанником асунсьонской «Олимпии», академию которой закончил в 2015 году. 23 мая 2015 года дебютировал в поединке апертуры 2015 года против «Соль де Америка», выйдя на замену после перерыва вместо Вильяма Мендьеты. Вместе с командой Феррейра стал победителем клаусуры 2015. За 2015 год сыграл в девяти матчах.

В 2016 году стал чаще появляться на поле, став основным защитником. 13 марта 2016 года забил свой первый карьерный мяч в ворота «Рубио Нью».

Участник чемпионата Южной Америки 2015 года среди юношей до 17 лет, сыграл на турнире девять игр и забил три мяча.

Достижения 
Командные
 «Олимпия (Асунсьон)»
  Чемпионат Парагвая по футболу — Клаусура 2015

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Темперлей»
Игроки ФК «Лейшойнш»
Игроки ФК «3 февраля»
Игроки ФК «Спортиво Сан-Лоренсо»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон